IMR est un sigle qui peut désigner :
 Improved Military Rifle, une marque de poudre sans fumée ;
 Institute of Modern Russia, un think tank à but non lucratif et non partisan dont le siège est à New York.

Voir aussi 
 IMR-2 (où IMR signifie Inzhenernaya mashina razgrazhdeniya), un char du génie russe.